Нефшато́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на схід від Парижа, 95 км на південний захід від Меца, 60 км на захід від Епіналя.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3300 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 6751,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 сайт Туристичне бюро муніципалітету Нефшато
 [ Розташування муніципалітету Нефшато на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вогези

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вогези